Манчестер Сити — многозначное название.
 «Манчестер Сити» — английский футбольный клуб из города Манчестер.
 «Манчестер Сити» — английский женский футбольный клуб из города Манчестер.
 Манчестер-Сити — аэропорт в Бартон-на-Ирвелле, Эклес, в Салфорде, Большой Манчестер, Англия.
  — футбольный клуб из города Фритаун, Сьерре-Леоне.

См. также 
 «Сити оф Манчестер» — стадион в английском городе Манчестер, известный также как «Стадион „Этихад“».